Annibale Bozzuti (1521-1565) – cardinale e arcivescovo cattolico
 Scipione Bozzuti – vescovo della diocesi di Lucera nel 1582
 Traiano Bozzuti – vescovo della diocesi di Capri dal 1608 al 1625